Заре́чье — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Одинцовском городском округе Московской области России.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в восточной части Одинцовского городского округа (до 2019 года — района), в 1 км от МКАД.

Территориально примыкает на севере к Можайскому району Москвы (инновационный центр Сколково), на востоке — к району Москвы Очаково-Матвеевское, на юге — району Москвы Солнцево.

История 

Населённый пункт появился в связи с развитием совхоза «Заречье», основанного в конце 1930-х годов для обеспечения нужд Москвы и, в частности, правительственных служб, свежей сельскохозяйственной продукцией. В 1970-е годы производственные мощности совхоза пополнились масштабным тепличным комплексом. В 1980-е годы совхоз носил статус «миллионера» и был представлен на ВДНХ.

В 1980-е в Заречье под руководством Павла Михайловича Матиенко создана юношеская волейбольная команда «Заречье», которая впоследствии добивается больших успехов на первенствах СССР. В 1987 при поддержке С. А. Кушнарева клуб перебазируется в Одинцово и продолжает выступать под именем «Заречье-Одинцово» и становится дважды Чемпионом России в сезоне 2007/2008 и 2009/2010.

В 2000-х годах производство агропродукции сократилось и теплицы частично были снесены. На их месте планировалось строительство жилых массивов, отложенное из-за кризиса 2008 года.

С 2010-х годов в поселке реализуются крупнейшие строительные проекты Подмосковья, ожидается рост населения в 2-3 раза. В 2013 году поселок признан самым дорогим городом Московской области по цене недвижимости.

Статус посёлка городского типа был присвоен в 2004 году.

В 2006—2019 годах как единственный населённый пункт образовывал муниципальное образование городское поселение Заречье (площадью 3,28 км²), упразднённое вместе со всеми другими поселениями Одинцовского муниципального района в связи с их объединением с городским округом Звенигорода в Одинцовский городской округ.

Органами власти в городском поселении были:
 Совет депутатов — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 10 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Глава городского поселения Заречье избирается гражданами на основании всеобщего равного и прямого избирательного права сроком на 5 лет.
 Администрация городского поселения — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.

Глава городского поселения (глава администрации) — Чередниченко, Юрий Дмитриевич, председатель Совета депутатов — Филимонова, Валентина Андреевна.

Население

Экономика 
Основным предприятием посёлка был тепличный комбинат «Заречье», который специализировался на выращивании овощей и шампиньонов в закрытом грунте, производстве мицелия — посевного материала для грибов. Ныне не работает.

В 2010-е бурно растёт в поселении сектор инвестиционного строительства, рынок недвижимости Заречья один из самых дорогих в Подмосковье.

Транспорт 
Через посёлок проходят автобусные маршруты:
 № 205 — (Торговый центр — Совхоз «Заречье» — улица Довженко) (ФАТП)
 № 818 — (ст. м. «Филёвский парк» — Совхоз «Заречье» — Международный университет) (Одинцовское ПАТП).
 № 1056 — (Заречье — Одинцово (Улица Маршала Бирюзова)) (Одинцовское ПАТП).

Здравоохранение 
В посёлке располагается амбулатория.

Культура и образование 

В посёлке имеется дом культуры, общеобразовательная школа, музыкальная школа, детский сад.

Достопримечательностями поселка являются: стела с надписью «Совхоз Заречье», расположенная на въезде в поселение, и Башня с часами и гербом поселения, бывшая в прошлом водонапорной башней.

В сквере на Заречной улице расположен памятник погибшим землякам  (авторы — скульптор М. В. Шиповский, заслуженный художник России В. Б. Демьянчук), установленный в 1997 году. 

Рядом с посёлком находится Московская школа управления «Сколково». Близ посёлка, у деревни Сколково планируется строительство Центра для исследований и разработок, российского аналога Кремниевой долины.

В декабре 2010 года было объявлено о строительстве в посёлке современной инновационной общеобразовательной школы. Ожидается, что проект стоимостью $100 млн будет реализован на средства российского предпринимателя Сулеймана Керимова (он, а также предприниматели Михаил Прохоров, Роман Абрамович, государственный деятель Игорь Шувалов являются жителями посёлка Заречье).

Русская православная церковь 
В посёлке строится (2020 год) кирпичный двухэтажный (подземный и надземный этажи) Храм Новомучеников и Исповедников Российских (на нижнем, подземном, этаже — храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского). Рядом с Храмом Новомучеников и Исповедников Российских построена небольшая кирпичная церковь в честь святителя Тихона Задонского.

Люди, связанные с посёлком 
В Заречье вырос и впервые начал тренироваться хоккеист Александр Королюк.

В 1982 году на своей даче вблизи поселка Заречье умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Примечания

Ссылки 
 Администрация городского поселения Заречье 
 

Населённые пункты Одинцовского городского округа
Заречье